Ein Sommer in Florida steht für:

 Ein Sommer in Florida (1962), Originaltitel Follow That Dream, US-amerikanischer Film von Gordon Douglas
 Ein Sommer in Florida (2016), deutscher Fernsehfilm von Michael Wenning